

Biologie 
 Lavia, genre de chauves-souris,
 Lavia frons, unique espèce de chauves-souris du genre Lavia.

Toponyme 
 Lavia, ancienne municipalité du sud-ouest de la Finlande,

Patronyme 
 Gabriele Lavia, acteur et réalisateur italien,

Divers 
 LAVIA, projet français de limiteur de vitesse automobile adapté à la vitesse limite autorisée.